YLG steht für:
 Flughafen Yalgoo, Western Australia, Australien (IATA-Code)

ylg steht für:
 Yelogu, eine der Sepiksprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung